Список рек, протекающих по территории Гавайев.

Гавайи
Реки